Змагання з лижних перегонів серед жінок на дистанції 30 км вільним стилем з мас-старту на зимових Олімпійських іграх 2014 пройшли 22 лютого. Місцем проведення змагань став лижно-біатлонний комплекс «Лаура». Змагання розпочалися о 13:30 за місцевим часом (UTC+4). У жіночому мас-старті взяли участь 57 спортсменок з 24 країн. Олімпійською чемпіонкою 2010 року у цій дисципліні є польська лижниця Юстина Ковальчик.

Весь п'єдестал завоювали лижниці Норвегії. Шестиразовій олімпійською чемпіонкою стала Маріт Бйорген, срібло дісталося Терезі Йохауг, бронза — Крістін Стермер Стейра.

Медалісти

Результати

Посилання 
 Результати на офіційному сайті зимових Олімпійських ігор